Sennels steht für:

 Sennels (Thisted Kommune), eine Ortschaft in der dänischen Thisted Kommune

Sennels ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Sennels (1912–2006), dänischer Organist und Komponist